Barreiros (Lugo), een gemeente in de Spaanse provincie Lugo
Barreiros (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Barreiros (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
Barreiros (Valpaços), een plaats in de Portugese gemeente Valpaços
Barreiros (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Viseu
Barreiros (vrachtwagenmerk), een Spaanse fabrikant van vrachtauto's en autobussen